Cascada bezeichnet:
 eine Musikgruppe, siehe Cascada
 ein Fahrzeug von Opel, siehe Opel Cascada
 eine Kartoffel, siehe Cascada (Kartoffel)
 ein Modegeschäft (Kette), siehe Cascada (Unternehmen)